— обозначение для всех островов, лежащих в Тихом океане южнее 31° северной широты и принадлежащих Японии (за исключением Бонинских островов).

География 
Главными островными группами, входящими в острова Нансэй, являются:

 Острова Сацунан (префектура Кагосима):
 Острова Осуми: Танегасима, Якусима, Кутиноэрабусима, Магэсима.
 Острова Токара: Кутиносима, Наканосима, Суваносэдзима, Акусэки-дзима, Тайрадзима, Кодакарадзима, Такарадзима.
 Острова Амами: Осима, Кикайдзима, Какэромадзима, Ёросима, Укэсима, Токуносима, Окиноэрабудзима, Йорондзима.
 Острова Рюкю (префектура Окинава):
 острова Окинава: Окинава, Кумэдзима, Ихэядзима, Идзэнадзима, Агунидзима, Иэдзима.
 Острова Керама: Токасикидзима, Дзамамидзима, Акадзима, Гэрумадзима.
 Острова Дайто: Кита-дайто, Минами-дайто, Оки-дайто.
 Острова Сакисима.
 Острова Мияко: Мияко, Икэма, Огами, Ирабу, Симодзи, Курима, Наканобанарэ, Футэива, Минна, Тарама.
 Острова Яэяма: Ириомоте, Исигаки, Дайтибанари, Мадзипанари, Кабираванку, Хирапанари, Такэтоми, Кохама, Утипанари, Сотопанари, Куросима, Наканоками, Арагусуку, Хатома, Каяма, Камидзи, Симодзи, Юбу, Акапанари, Убанари, Хатопанари, Хатерума, Йонагуни.
 Острова Сэнкаку: Уоцуридзима, Кубадзима, Тайсёдзима, Китакодзима, Минамикодзима, Окинокитаива, Окиноминамиива, Нихонго.
 — без островов Дайтё и Сэнкаку — обозначаются также как .

Примечания 
 Общее число островов, как правило, точно не указывается. Ряд небольших и необитаемых островов редко упоминаются.
 Островные группы Окинава, Амами, Мияко и Яэяма в Средневековье образовывали королевство Рюкю, формально существовавшее до 1879 года.
 Острова Амами, административно входящие в префектуру Кагосима, как правило при их рассмотрении по историческим основаниям относятся к островам Рюкю.
 Государственная принадлежность островов Сэнкаку, находящихся севернее островов Яэяма, оспариваются у Японии КНР и Тайванем на основании того, что эти острова являются продолжением материкового шельфа.

Острова Японии
Острова префектуры Кагосима
Префектура Окинава
Рюкю